Völkischer Beobachter (укр. Народний Оглядач) — щоденна газета в Третьому Рейху.
 Народний оглядач — запорізька газета, заснована у 2005 році підприємством „Хорт-Дизель”.
 Народний Оглядач — інтернет-портал стратегічних новин, заснований у 1999 році Ігорем Каганцем.

Багатозначні терміни